Павел Волков:
 Волков, Павел Викторович (род. 1963) — советский ватерполист.
 Волков, Павел Михайлович (1897—1970) — актёр театра и кино.
 Волков, Павел Николаевич (1842—1922) — русский архитектор.
 Волков, Павел Семёнович (1919—1945) — капитан, Герой Советского Союза.